Rambeau peut se référer à :

Patronyme 
 Claire Rambeau (1951 -), mannequin femme américaine ;
  (1943 -), auteur-compositeur-interprète et acteur américain ;
 Marjorie Rambeau (1889 - 1970), actrice américaine ;
 Pascal Rambeau (1972 -), sportif français, spécialiste de la voile.

Personnages de fiction 
 Monica Rambeau, superhéroïne et personnage de Marvel Comics.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme